Ian Wallace (drummer) (1946-2007), Brits drummer, onder meer van King Crimson
 Ian Wallace (fotograaf) (1972), Australisch landschapsfotograaf
 Ian Wallace (illustrator), Canadees illustrator van kinderboeken
 Ian Wallace (voetballer) (1956), Schots voetballer
 Ian Wallace (schrijver) (pseudoniem van John Wallace Pritchard) (1912-1998), Amerikaans schrijver
 Ian Wallace (zanger) (1919-2009), een Brits bas-baritonzanger van Schotse afkomst
 D. Ian M. Wallace, Brits vogelaar, schrijver en artiest